«Перелётные птицы» () — кинофильм режиссёров Кристины Гальего и Сиро Гуэрры, вышедший на экраны в 2018 году.

Сюжет 
Действие происходит в 1960—1980-е годы на севере Колумбии, где проживает индейский народ вайю. Молодой человек по имени Рапайет сватается к юной Зайде — представительнице влиятельного клана Пушайна. Её мать Урсула выставляет в качестве условия огромное приданое, включающее 10 коров и 30 коз. Чтобы найти деньги, Рапайет при помощи чернокожего друга Мойсеса находит партию марихуаны и продаёт её американцам из Корпуса мира. Приданое склоняет чашу весов в пользу Рапайета, который женится на Зайде и становится членом клана. Со временем американцы требуют всё большие объёмы наркотиков, бизнес семьи разрастается и процветает, однако отход от традиций предков не останется безнаказанным...

В ролях 
 Карминья Мартинес — Урсула
 Хосе Акоста — Рапайет
 Наталия Рейес — Зайда
 Джон Нарваэс — Мойсес
 Грейдер Меса — Леонидас
 Хосе Висенте — Перегрино
 Хуан Баутиста Мартинес — Анибал
 Асленис Маркес — Индира

Награды и номинации 
 2018 — приз Гаванского кинофестиваля за лучший фильм.
 2018 — почётное упоминание на Лондонском кинофестивале.
 2018 — призы Чикагского кинофестиваля за лучшую операторскую работу (Давид Гальего) и за лучшую работу художника-постановщика (Анхелика Переа).
 2018 — приз Каирского кинофестиваля за лучший сценарий.
 2018 — участие в конкурсной программе Хайфского, Локарнского и Одесского кинофестивалей.
 2019 — премия «Ариэль» за лучший латиноамериканский фильм.

Ссылки 

Фильмы-драмы Колумбии
Фильмы-драмы Дании
Фильмы-драмы Мексики
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Швейцарии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Колумбии 2018 года
Фильмы Дании 2018 года
Фильмы Мексики 2018 года
Фильмы Германии 2018 года
Фильмы Швейцарии 2018 года
Фильмы Франции 2018 года
Фильмы на испанском языке
Фильмы на английском языке
Фильмы о наркотиках